Marton József
 Marton József, nemesnépi (1797–1858) táblabíró, zalai birtokos, egerszegi, majd zalalövői alszolgabíró
 Marton József (1873–1917) főgimnáziumi tanár, irodalomtörténész, költő, premontrei pap, publicista
 Marton József (1907–?) atléta, olimpikon
 Marton József (1919) kémikus, szakíró
 Marton József (1929) ütőhangszeres művész
 Marton József (1950) teológus, nagyprépost
 Marton József (1963) gimnáziumi tanár, polgármester
lásd még
 Márton József (egyértelműsítő lap)